

Sigle 
 Rete Interna d'Utenza – reti elettriche senza obbligo di connessione di terzi, insistenti su un terreno di proprietà o in altro modo di piena disponibilità (comodato d'uso, diritto di superficie di un terreno demaniale) del titolare della rete che ha anche la titolarità delle unità di produzione e/o consumo connesse; la terminologia è utilizzata, tra le altre, dalla AEEGSI

Codici 
 riu – codice ISO 639-3 della lingua riug